

Linee di successione

Linea originaria

Signori e Duchi di Latera

Duchi di Castro Parma e Piacenza

Note

Bibliografia

 Pompeo Litta, Famiglie celebri di Italia. Farnesi Duchi di Parma, Torino, 1860.

Voci correlate
 Armoriale di casa Farnese
 Dispense della prima serie delle Famiglie celebri italiane
 Ducato di Latera
 Ducato di Castro
 Ducato di Parma e Piacenza
 Duchi di Parma
 Consorti dei sovrani di Parma

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Genealogia di Casa Farnese.

Tavole genealogiche della famiglia Farnese
Farnese